Sezon (2001/2002) był 99. sezonem Nemzeti Bajnokság I - najwyższej klasy rozgrywkowej na Węgrzech w piłce nożnej. W pierwszej rundzie rywalizowało 12 drużyn w jednej grupie. 6 pierwszych zespołów zakwalifikowało się do grupy mistrzowskiej, natomiast 6 ostatnich zespołów zagrało w grupie spadkowej. 2 najgorsze kluby spadły do drugiej ligi. Tytułu nie obroniła drużyna Ferencvárosi TC. Nowym mistrzem Węgier został zespół Zalahús Zalaegerszeg. Tytuł króla strzelców zdobył Attila Tököli, który w barwach klubu Dunaferr Dunaújváros strzelił 28 goli.

1. runda

2. runda

Grupa mistrzowska

Grupa spadkowa

Linki zewnętrzne 
 Węgry - tabele końcowe (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech
2001 w piłce nożnej
2002 w piłce nożnej
2001 na Węgrzech
2002 na Węgrzech